Toray Pan Pacific Open 2015 — это профессиональный женский теннисный турнир, проводимый в японском городе Токио на открытых кортах с хардовым покрытием.

В 2015 году соревнования прошли в 32-й раз. Турнир относился к премьер категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура. Соревнования прошли с 21 по 27 сентября.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Ана Иванович
 в парном разряде —  Кара Блэк и  Саня Мирза

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стала Каролина Возняцки (№ 6 в мире на тот момент). Представительница Дании смогла пройти до полуфинала, где проиграла восьмому номеру посева Белинде Бенчич. Прошлогодняя чемпионка Ана Иванович защищала свой титул в качестве второго номера посева. Она прошла в четвертьфинал, проиграв на этой стадии Доминике Цибулковой. В итоге победу в соревнованиях одержала седьмая сеянная Агнешка Радваньская, обыгравшая в финале Белинду Бенчич из Швейцарии. Для польской спортсменки титул на местном турнире стал вторым в карьере (до этого она побеждала в 2011 году). В основном сетке выступила одна представительница России: Дарья Гаврилова, которая в первом раунде уступила № 5 посева Анжелике Кербер.

Парный приз достался испанскому дуэту Гарбинье Мугуруса и Карла Суарес Наварро, которые были посеяны под третьим номером. В финале они обыграли вторых номеров посева Чжань Хаоцин и Чжань Юнжань. Прошлогодние победительницы Кара Блэк и Саня Мирза не защищали свой титул.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Агнешка Радваньская обыграла  Белинду Бенчич со счётом 6-2, 6-2.
 Радваньская выиграла 1-й одиночный титул в сезоне и 15-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Бенчич сыграла 4-й одиночный финал и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал 
{{Турнир2-Теннис3
| RD1=Финал

| score-width=15

|RD1-seed01=8
|RD1-team01= Белинда Бенчич
|RD1-score01-1=2
|RD1-score01-2=2
|RD1-score01-3=
|RD1-seed02=7
|RD1-team02= Агнешка Радваньская
|RD1-score02-1=6
|RD1-score02-2=6
|RD1-score02-3=
}}

 Парный турнир 
  Гарбинье Мугуруса /  Карла Суарес Наварро''' обыграли  Чжань Хаоцин /  Чжань Юнжань со счётом 7-5, 6-1.
 Мугуруса выигрывает 2-й парный титул в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Суарес Наварро выигрывает 2-й парный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Toray Pan Pacific Open

 WTA Тур 2015 года

 Премьер серия WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль турнира на сайте WTA  
 

Япония
Теннис
Сентябрь 2015 года
2015